Die 25. Schacholympiade 1982 wurde vom 29. Oktober bis 16. November 1982 in Luzern ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1982 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

Anmerkungen 
 Gambia (GAM) und Mauretanien (MAU) hatten gemeldet, traten jedoch nicht an. Dadurch ergaben sich in den ersten beiden Runden kampflose Siege für Paraguay, Luxemburg und Portugal.
 Die Mannschaft von Kenia traf erst zur dritten Runde ein. In Runde 1 unterlag sie kampflos 0:4 gegen Indien und zur 2. Runde wurde sie nicht angesetzt.
 Zum Erstrundenspiel zwischen Guatemala und Senegal erschien vor Ort nur ein Spieler, der Guatemalteke Flores. Das Spiel wurde mit 1:0 für Guatemala gewertet.

1982 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1982